parázs - égő fa
Parázs - Borossebeshez csatolt település Romániában